William Molyneux (1655-1717) – irlandzki arystokrata i polityk, 4. wicehrabia Molyneux
 William Molyneux (1656-1698) – irlandzki filozof, pisarz i polityk
 William Molyneux (1685-1759) – irlandzki arystokrata, ksiądz i polityk, 7. wicehrabia Molyneux
 William Molyneux (1772-1838) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Sefton
 William Molyneux (1835–1897) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Sefton

Zobacz też